Wratten steht für:
 Kodak-Wratten-System, ein Konversionsfilter, siehe Farbfilter#Konversionsfilter

Wratten ist der Familienname folgender Personen:
 Bill Wratten (* 1939), britischer Air Chief Marshal
 Josephine Wratten (* 1992), britische Ruderin